Dave Jones est un batteur de punk hardcore connu pour avoir enregistré l'album Victim in Pain du groupe Agnostic Front.

Dave a aussi enregistré l'album "Streets of Filth" du groupe Mental Abuse. 

Il a aussi joué dans :
 The Enerjetics 
 Jungle Rot  
 The OutGroup (1981-83)

 

Batteur américain de rock
Batteur de punk rock